Luis IV puede referirse a:
Luis IV de Alemania (893-911), (el Niño). 
Luis IV de Baviera (1282-1347), emperador del Sacro Imperio y duque de la Baviera Superior.
Luis IV de Francia (920-954).